Love in Paris (br: Nove e Meia Semanas de Amor 2 / pt: Outras Nove Semanas e Meia) é um filme estadunidense de 1997, do gênero drama erótico, sequência do sucesso Nine 1/2 Weeks de 1986.

Sinopse 

Há 10 anos, John (Mickey Rourke) embarcou, com uma linda mulher, numa viagem de nove semanas e meia aos limites do desejo.

Agora, ele vive aprisionado no passado e parte em busca dessa mulher que mudou completamente sua vida. Ele tem uma pista, sabe que ela é pintora e acaba vendo o anúncio de um leilão de seus quadros em Paris.

Imeadiatamente, John parte para a capital francesa na esperança de reencontrá-la e arremata toda a coleção. Porém. Ela não está presente.

Aproxima-se então uma bela desconhecida, apresentando-se como Lea (Angie Everhart). Lea demonstra a John conhecer todo o seu passado. Logo ele percebe que ela teve acesso ao diário de Elizabeth e pode ser a chave para desvendar seus mistérios.

Porém para desvendá-lo Lea o convida para participar de um jogo que, a princípio, parece ser o mesmo de antes, porém as regras não são as mesmas... Dessa vez, não há limites para a dor e o prazer, e o prêmio oferecido é o amor.

Elenco 
 Mickey Rourke .... John
 Angie Everhart .... Lea
 Agathe de La Fontaine .... Claire
 Steven Berkoff .... Vitorio DaSilva
 Dougray Scott .... Charlie

Ligações externas 
 

Sequências de filmes
Filmes dos Estados Unidos de 1997
Filmes da França de 1997
Filmes do Reino Unido de 1997
Filmes de drama romântico dos Estados Unidos
Filmes de drama romântico da França
Filmes de drama romântico do Reino Unido
Filmes de drama erótico
Filmes baseados em livros
Filmes em língua inglesa